Manuel Quiroga puede referirse a:

 Manuel Gregorio Quiroga, militar argentino del Ejército de Los Andes.
 Manuel López-Quiroga Miquel (1899-1988), pianista y compositor español de coplas y cuplés, muchos en colaboración y firmados como Quintero, León y Quiroga.
 Manuel López-Quiroga Clavero (1938), músico español, hijo de Manuel López-Quiroga Miquel.
 Manuel Quiroga Clérigo (1945-2020), poeta español
 Manuel Quiroga Carril (ca, 1792 - ca. 1835), militar argentino, luchador por la Independencia de la Argentina y gobernador de la provincia de San Juan (Argentina). 
 Manuel Quiroga Losada (1892-1961), violinista español.
 Manuel Rodriguez de Quiroga, abogado y prócer quiteño del 10 de agosto de 1809.